Иоганн Фридрих:
 Иоганн Фридрих Александр цу Вид (1706—1791) — немецкий дворянин, 2-й граф цу Вид-Нойвид.
 Иоганн Фридрих Бранденбург-Ансбахский (1654—1686) — маркграф Ансбахского княжества, отец королевы Великобритании Каролины Бранденбург-Ансбахской.
 Иоганн Фридрих Вюртембергcкий (1582—1628) — герцог Вюртембергский с 1608 по 1628 год.
 Иоганн Фридрих Брауншвейг-Каленбергский (1625—1679) — герцог Брауншвейг-Люнебургский и князь Каленбергский из династии Вельфов.
 Иоганн Фридрих II Средний (1529—1595) — герцог саксонский, старший сын Иоганна Фридриха Великодушного и Сибиллы Клевской.
 Иоганн Фридрих III Младший (1538—1565) — саксонский герцог из эрнестинской линии Веттинов.
 Иоганн Фридрих Великодушный (1503—1554) — курфюрст Саксонии с 1532 по 1547 год.
 Иоганн Фридрих фон Лоринкгофен (ок. 1430—1494) — магистр Ливонского ордена с 1483 по 1494 год.
 Иоганн Фридрих Шварцбург-Рудольштадтский (1721—1767) — князь Шварцбург-Рудольштадта.